F64 ou f/64 peut faire référence à :
 Groupe f/64, un groupe de photographes ;
 HMS Kingston (F64), un destroyer de la Royal Navy ;
 Troubles de l'identité de genre, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres